

Patronyme 

 Catherine Poncin (1953- ), artiste française ;
 Eugène Poncin (1860-1940), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Marthe Poncin (?-?), monteuse française du milieu du  siècle ;

Toponymes 

 Poncin, commune française, située dans le département de l'Ain ;
 Canton de Poncin, ancienne division administrative française, située dans le département de l'Ain ;
 Château de Poncin, ancien château fort, fondé à la fin du  siècle ;
 Viaduc de Poncin, un viaduc autoroutier de l'Ain.

Autre 
 Véhicules Poncin, une marque de constructeur automobile français.